Коробчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коробчук, Александр Кондратьевич (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Коробчук, Оксана Игоревна (род. 1983) — российская регбистка.